Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 576 dans le monde.

 Route régionale 576 en Finlande
 Route européenne 576 en Roumanie 
  dans certains pays